Claudio Salinas puede hacer referencia a:

Claudio Salinas, un futbolista chileno nacido en 1976.
Claudio Salinas, un futbolista chileno nacido en 1989.